L'école supérieure des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, située à Nantes et à Saint-Nazaire, en France, est une école d'art de l'enseignement supérieur spécialisée dans les beaux-arts. Depuis , il s'agit d'un établissement public de coopération culturelle (EPCC) financé par la ville de Nantes, Nantes Métropole, la Ville de Saint-Nazaire, la Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire et le ministère de la Culture.

Localisation 
Depuis , l'école est située au 2 allée Frida-Kahlo dans le quartier de la Création sur l'Île de Nantes.

Un campus inauguré en 2022, se situe à Saint-Nazaire 4 rue des Frères Péreire sur le site de l'ancienne Gare.

Historique 
L'École des beaux-arts a été fondée en 1904 par la Ville de Nantes et son premier Directeur-fondateur en fut le peintre Emmanuel Fougerat. Elle est installée dans le centre-ville à l'Hôtel de Châteaubriant, au  rue de Briord, acquis par la ville en 1897.

En 1941, Robert Villard en devient le directeur jusqu'en 1945.

Dans les années 1980, un bâtiment est construit place Dulcie-September et devient ainsi l'entrée principale de l'école.

En , l'école intègre ses nouveaux locaux aménagés sur l'île de Nantes dans les anciennes halles d'Alstom (4 et 5) selon les plans de l'architecte Franklin Azzi. Parmi les  de ce nouvel équipement,  sont consacrés à l'ESBANM dans lequel 600 étudiants sont attendus. Les structures métalliques ont été conservées et sont recouvertes de vitre ou de bardage transparent. Cette enveloppe rend ainsi visible depuis l'exterieur l'activité de l'école et le patrimoine industriel du bâtiment. En , l'école propose ainsi de nouveaux espaces pour tous les publics : un centre de ressources, une galerie-boutique animée par l’association des étudiants et diplômés, une épicerie solidaire, une galerie…

Présentation 
Elle accueille chaque année plus de 400 étudiants qui se destinent aux métiers contemporains de l’art et de la création visuelle. Les étudiants peuvent y obtenir deux diplômes d’État : le diplôme national d'art (DNA) en trois ans et le diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) en cinq ans. Elle propose également une classe préparatoire destinée aux étudiants internationaux qui souhaitent intégrer une école d'art, d'architecture, de design, de communication, de musique ou danse.

Les nouveaux modes d’enseignement préparent les étudiants au monde contemporain de la « société des images et de la communication » en offrant des débouchés professionnels : arts plastiques, enseignement, métier d’art, design, communication, architecture intérieure, publicité, graphisme, télévision, cinéma, multimédia, médiation culturelle.

Des artistes de renom sont invités à Estuaire 2007.

Directeurs 
 1904-1923 : Emmanuel Fougerat (1868-1959), premier directeur, encore en exercice en 1918.
 1931-1943 : Paul Deltombe (1878-1971).
 1943-1946 : Robert Villard (1897-1977).
 1946-1947 : Émile Simon (1890-1976).

Anciens professeurs 

 Emmanuel Fougerat.
 Joseph Stanislas Gauthier (1883-1969), professeur à l'école des beaux-arts de Nantes, conservateur du musée d'Art populaire régional de Nantes, peintre, architecte décorateur et sculpteur.
 Maurice Orliac (1858-1934), professeur de dessin, peintre. Fils de la portraitiste Elise Orliac.
 Émile Simon.

Équipe pédagogique de l'ESBANM 
Liste des enseignants en , présentée dans l'ordre alphabétique :

Anciens élèves notables

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 Claude Khan, « École des Beaux-Arts de Nantes », Annales de Nantes et du Pays nantais, , 2003.
 Charlette Lé Perron, « Emmanuel Fougerat, directeur-fondateur de l'école des beaux-arts de Nantes », dans : Annales de Nantes et du Pays nantais, , 2003.
 Philippe de Simiane et Michel Kervarec, « Les directeurs de l'École des beaux-arts de Nantes », Annales de Nantes et du Pays nantais, , 2003.

Articles connexes 
 Enseignement à Nantes
 Musée des beaux-arts de Nantes

Liens externes 

 Armelle de Valon, « 1904-2014, l'école des beaux-arts de Nantes, un siècle mouvementé » sur archives.nantes.fr 
 Mathilde Legeay, « L'École de dessin de Nantes » sur f-origin.hypotheses.org